Голубинский — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Голубинский, Алексей Алексеевич — историк-архивист.
 Голубинский, Владимир Петрович (род. 1962) — советский и российский футболист, российский тренер.
 
 
 Голубинский, Фёдор Александрович (1798—1854) — протоиерей, богослов; профессор Московской духовной академии.

Топонимы

Россия 
 Голубинский — посёлок в Алексеевском районе Белгородской области.
 Голубинский 2-й — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Голубинский — посёлок в Краснозерском районе Новосибирской области.

См. также 
 Голубинская
 Голубинский сельский совет
 Голубинцев